Alex Fernandez – attore statunitense
 Alex Fernandez – giocatore di baseball cubano-statunitense
 Alex Fernández – ex calciatore colombiano (n. 1970)
 Álex Fernández – ex calciatore spagnolo (n. 1974 a Gijón)
 Àlex Fernández – ex calciatore spagnolo (n. 1974 a Palamós)
 Álex Fernández – calciatore spagnolo (n. 1992)
 Alex Fernández – calciatore uruguaiano (n. 1994)

Pagine correlate 
 Alexander Fernandez